Крецу може да се отнася за:
 Корина Крецу (р. 1967), румънски политик
 Михай Крецу (р. 1957), румънски музикант